

Patronymes 
Nikiforov (masculin ; ) ou Nikiforova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Nikiforov (1893-1942), ethnographe et folkloriste russe.
 Denis Nikiforov (1977-), acteur de théâtre et de cinéma russe.
 Mikhail Nikiforovich Nikiforov (1858-1915), professeur d'anatomie russe.
 Toma Nikiforov (1993- ), judoka belge.
 Youri Nikiforov (1970- ), ancien footballeur russo-ukrainien.
 Viktor Nikiforov (1931- ), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Nikiforov (1987- ), joueur professionnel américain de hockey sur glace. 

Patronyme russe